Suaza kan syfta på:

Colombia 

 Suaza (kommun), Huila, 
 Suaza (ort), Huila,